Aleksandr Volkov (cosmonauta), cosmonauta russo
 Aleksandr Volkov (voleibolista), voleibolista russo
 Alexander Volkov (lutador), lutador de MMA russo
 Aleksandr Andreyevich Volkov, futebolista russo
 Alexander Melentyevich Volkov, romancista russo
 Alexander Nikolaevich Volkov, pintor e professor russo
 Aleksandr Sergeyevich Volkov, futebolista russo
 Alexander Vladimirovich Volkov, jogador de ténis russo
 Alexander Anatolyevich Volkov, jogador de basquetebol ucraniano
 Alexandr Alexandrovich Volkov, politico russo, Presidente da Udmúrtia